Sabbah oder Al-Sabbah ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Al-Fahad Al-Sabah (* 1963), kuwaitischer Politiker
 Amer Shafi Mahmoud Sabbah (* 1982), jordanischer Fußballspieler, siehe Amer Shafi 
 Claude Sabbah (* 1954), französischer Mathematiker
 Hasan-i Sabbāh († 1124), persischer Ismailit
 Michel Sabbah (* 1933), palästinensischer Theologe, lateinischer Patriarch von Jerusalem
 Sarah Abu Sabbah (* 1999), deutsch-jordanische Fußballspielerin

Sabbah steht für:
 Sabbah (Marokko), Ort in Marokko

Siehe auch:
 Sabah (Begriffsklärung)